Tomonobu Yokoyama, um futebolista japonês
Tomonobu Hiroi
Tomonobu Itagaki

Desambiguação